Fallon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fallon, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône,

USA 

 Fallon, Nevada, countyhuvudort, Churchill County, 
 Fallon, Montana, ort, Prairie County, 

Robotskapade USAförgreningar